311 —  второй студийный альбом американской группы альтернативного рока 311. Релиз состоялся 12 июля 1994 года. В 1999 году альбом получил сертификат платинового диска от Американской Ассоциации Звукозаписывающих Компаний, всего было продано более 500 000 копий альбома.

Список композиций

Синглы 

Ни один сингл не попал в чарты. «8:16 a.m./Omaha Stylee» распространялся исключительно как промосингл.

Чарты и сертификация альбома

Участники 
311
 Ник Гексум — вокал, ритм-гитара
 Дуглас «S.A.» Мартинес — вокал, тёрнтейбл
 Тим Махоуни — соло-гитара
 Аарон «P-Nut» Уиллс — бас-гитара
 Чед Секстон — ударные, перкуссия

Создатели
 Эдди Оффорд - продюсер, инженер
 Скотт Ральстон - инженер
 Крис Оффорд - микшинг
 Крис Бельман - обработка
 Дарин Бэк - фотограф

Примечания 

Альбомы 311
Альбомы альтернативного рока